ESCO har flere betydninger:
 eu.ESCO – sammenslutning af europæiske energiselskaber
 Energy Service Company – professionel virksomhed, som kan levere og implementere et bredt udvalg af løsninger for energibesparelser